Нанда — многозначное понятие.

В религии 
 Нанда — приёмный отец Кришны в индуизме
  — полубрат Будды
 Нанда — сестра по отцу Будды

Персоналии 
 Нанда (1939—2014) — индийская актриса.
 Нанда Байин — король Бирмы (1581—1599).
 Нанда, Гулзарилал (1898—1998) — дважды премьер-министр Индии.
 Нанда, Мира (род. 1954) — индийская писательница, историк и философ науки.

Другое 
 Нанда — династия, правившая в Восточной Индии в V—IV веках до н. э.
 Нанкинский университет — в разговорной речи называется Наньда ().
 «Нанда» (:en:Nandha) — индийский фильм 2001 года на тамильском языке.